Albums
 From the Heart (album van Etta Jones), een album van de Amerikaanse jazz-zangeres Etta Jones uit 1962
 From the Heart (album van Hank Crawford), een album van de Amerikaanse jazz-saxofonist Hank Crawford uit 1962
 From the Heart (album van Tom Jones), een album van de Welshe zanger Tom Jones uit 1966
 From the Heart (album van Doug Stone), een album van de Amerikaanse countryzanger Doug Stone uit 1992
 From the Heart (album van Ankie Bagger), een album van de Zweedse zangeres Ankie Bagger uit 1993
 From the Heart (album van Shadow Project), een album van de Amerikaanse metalband Shadow Project uit 1998
 From the Heart (album van Another Level), een verzamelalbum van de Engelse boyband Another Level uit 2002
 From the Heart (album van Smokie), een verzamelalbum van de Engelse rockband Smokie uit 2006
 From the Heart (album van Katherine Jenkins), een verzamelalbum van de Welshe sopraan Katherine Jenkins uit 2007
 From the Heart - Bonnie Tyler Greatest Hits, een verzamelalbum van de Welshe zangeres Bonnie Tyler uit 2007

 Single
 'From the Heart' (single van Another Level), een single van de Engelse boyband Another Level uit 1999

 Film
 From the Heart (televisiefilm), een Amerikaanse televisiefilm uit 2020